Andrés Antonio Romero, calciatore cileno
Andrés Fabricio Romero, calciatore argentino